Die Formel-3000-Saison 2000 war die 16. Saison der Formel 3000. Sie begann am 8. April 2000 in Imola und endete am 26. August 2000 in Spa-Francorchamps. Insgesamt wurden zehn Rennen gefahren. Den Meistertitel der Fahrer gewann Bruno Junqueira; den Meistertitel der Teams gewann das D2 Playlife Super Nova.

Verlauf der Saison 
Nicolas Minassian gewann den Saisonauftakt in Imola vor Bruno Junqueira und Mark Webber. Mark Webber gewann den zweiten Lauf im verregneten Silverstone, während Junqueira den fünften Platz belegte, blieb Minassian mit dem elften Rang ohne Punkte. Webber übernahm die Führung in der Meisterschaft nach dem Rennen in Silverstone. In Barcelona, am Nürburgring und in Monaco gewann Junqueira, übernahm die Führung in der Meisterschaft und fuhr sich einen Punktevorsprung heraus. Minassian wurde in Barcelona Zweiter, bei Regen auf dem Nürburgring kollidierte er mit Bas Leinders schied aus und in Monaco wurde er Fünfter.

Mit 20 Punkten Vorsprung ging Junqueira in die zweite Saisonhälfte. In Magny-Cours wurde er Dreizehnter und auch in Spielberg fuhr er keine Punkte ein. Minassian gewann beide Rennen und zog in der Meisterschaft gleich mit Junqueira.

Tomas Scheckter, Sohn des Formel-1-Weltmeisters Jody Scheckter, gab sein Debüt in der Formel 3000 in Österreich. Allerdings schied er aus nach einem Aufhängungsschaden. In Hockenheim gewann sein Teamkollege Tomáš Enge, Scheckter wurde Zweiter und Webber Dritter. Junqueira fiel mit gebrochenem Schaltgestänge aus und Minassian fuhr nicht in die Punkteränge.

Auf dem Hungaroring behauptete sich Junqueira gegen Fernando Alonso und gewann sein viertes Saisonrennen. Beim Saisonfinale in Spa-Francorchamps wurde Minassian Vierter, was ihm für den Gewinn der Meisterschaft nicht reichte, auch wenn Junqueira nur auf Platz neun fuhr. Junqueira gewann die Meisterschaft mit 48 zu 45 Punkten, während Alonso in Spa-Francorchamps seinen ersten Formel-3000-Sieg erzielte.

Starterfeld 
Alle Fahrer benutzten Lola B99/50 Chassis mit Zytek V8 Motoren und Reifen von Avon.

Rennen 
Es fanden zehn Rennen statt, die im Rahmenprogramm der Formel 1 ausgetragen wurden.

Wertungen

Fahrerwertung

Teamwertung 

1 Andreas Scheld wurde vom zweiten Platz auf dem Nürburgring disqualifiziert, da er einen illegalen Frontflügel benutzte.

Formel-3000-Saison
Motorsportsaison 2000